Яросла́в Миха́йлович Гадза́ло (; род. 3 августа 1958 года, с. Артищев Городокского района Львовской области) — украинский учёный-агроном и государственный деятель, президент Национальной академии аграрных наук Украины, председатель Львовского областного совета (2001—2002), заместитель министра аграрной политики Украины (2007—2010).

Биография 
Родился 3 августа 1958 года в селе Артищев Городокского района Львовской области, отец — Михаил Степанович (1931—1995), мать — Мария Фёдоровна (1929—1995).

Окончил Вишнянский совхоз-техникум, затем в 1983 году окончил факультет защиты растений Украинской сельскохозяйственной академии, там же в 1986 году окончил аспирантуру, тема кандидатской диссертации — «Энтомофауна малины и борьба с вредными видами в центральной лесостепи УССР».

После окончания аспирантуры с 1986 года был преподавателем, затем заместителем декана факультета защиты растений Украинской сельскохозяйственной академии.

С 1987 года работал заместителем председателя колхоза в селе Завидовичи Городокского района, в дальнейшем был первым заместителем генерального директора АПК «Городокский», начальником Городокского районного управления сельского хозяйства, председателем Городокского районного совета народных депутатов.

С сентября 1995 года по май 1998 года занимал должность председателя Городокской районной государственной администрации, с мая 1998 года был заместителем председателя Львовской областной государственной администрации по вопросам агропромышленного комплекса, первым заместителем председателя Львовской ОГА. С 1995 года избирался депутатом Львовского областного совета.

С 5 июля 2001 года по апрель 2002 года был председателем Львовского областного совета.

С 12 июня 2002 года по июль 2006 года являлся первым заместителем председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству, с апреля 2007 года по апрель 2010 года занимал пост заместителя министра аграрной политики Украины.

С 2013 по 2014 год был вице-президентом, а 8 августа 2014 года избран президентом Национальной академии аграрных наук Украины.

Является автором и соавтором более 50 научных работ.

Деятельность Ярослава Гадзало на посту президента НААН неоднократно подвергалась критике, руководство НААН обвинялось в финансовых махинациях.

Звания и награды 
 Член-корреспондент УААН (2002).
 Третий ранг государственного служащего (06.2000).
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (1997)
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (2000)
 Орден «За заслуги» III степени (2001)
 Орден «За заслуги» II степени (2010)

Семья 
Женат, супруга — Галина Степановна (1962 г.р.), экономист. Трое детей — сын Андрей (1984 г.р.), дочь Оксана (1989 г.р.) и сын Олег (2000 г.р.).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте НААНУ 
 Довідка: Гадзало Ярослав Михайлович 

Заместители министров Украины
Главы районных государственных администраций Украины